Batalla de Damasco puede referirse a:

Conquista musulmana de Siria, dos batallas del siglo VII en Damasco entre los ejércitos árabes y los bizantinos.
Invasión mongola de Siria, Batalla de Damasco de 1260.
Captura de Damasco (1918), Durante la Primera Guerra Mundial.
Batalla de Damasco (1941), Durante la Segunda Guerra Mundial (Campaña de Siria y el Líbano).
Batalla de Damasco (2012), Durante la Guerra Civil Siria.
Ofensiva de Damasco (2013), Durante la Guerra Civil Siria.